

Patronyme 
Louis Dunière, homme politique canadien.

Toponymes

Dunière, rivière du département de l'Ardèche.
Dunière-sur-Eyrieux, une commune dans le département de l'Ardèche.



Dunière, canton dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia.
Réserve faunique de Dunière, réserve faunique située dans la vallée de la Matapédia.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme